CF Андромеды (), HD 217921 — одиночная переменная звезда' в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 1512 световых лет (около 463 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +11m до +9,8m.

Характеристики 
CF Андромеды — красная пульсирующая медленная неправильная переменная звезда (LB) спектрального класса M7, или M8, или Mc. Эффективная температура — около 3297 K.

Примечания